żałobnica (Hemipenthes) – rodzaj muchówek z rodziny bujankowatych
 żałobnica – człon rodzajowy polskich nazw gatunkowych ptaków z rodziny kakaduowatych, zwłaszcza z podrodziny żałobnic:
 żałobnica białosterna (Zanda baudinii)
 żałobnica brunatna (Calyptorhynchus lathami)
 żałobnica eukaliptusowa (Zanda latirostris)
 żałobnica palmowa (Probosciger aterrimus)
 żałobnica rudosterna (Calyptorhynchus banksii)
 żałobnica żółtosterna (Zanda funerea)